

Geografia
 Tywyn o Towyn – località del distretto unitario di Conwy (Galles)
 Tywyn o Towyn – località della contea di Gwynedd (Galles)

Onomastica
 Tywyn – nome proprio di persona gallese